PFC Ludogorets Razgrad (bulgarsk: ПФК Лудогорец Разград) eller blot Ludogorets (bulgarsk: Лудогорец) er en bulgarsk fodboldklub, der er hjemmehørende i Razgrad. Klubben spiller i den bedste bulgarske række A PFG. 

Klubben blev grundlagt i 1945. Klubben har opnået stor succes i 2010'erne, hvor klubben har vundet det nationale mesterskab fem gange (2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16). De har endvidere vundet den bulgarske cup to gange (i 2012 og 2014).

Klubbens hjemmebanefarver er grønne og hvide. Hjemmebanen hedder Ludogorets Arena, som ligger i Razgrad. Stadionet har en kapacitet på 6.000. Klubbens ejer hedder Kiril Domuschiev, mens manageren hedder Ivaylo Petev.

Historiske slutplaceringer

Spillere 

Pr. 17. maj 2022

Udlånte spillere

Referencer 

Fodboldklubber i Bulgarien